Pantepec (Chiapas), ville et municipalité du Chiapas.
 , municipalité mexicaine
, ville de la municipalité.
.